De Grand Prix-wegrace van Emilia-Romagna 2020 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 20 september 2020 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Het is de tweede achtereenvolgende race op het circuit van Misano. De race werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie diverse andere races werden afgelast.

Uitslag

MotoGP 
Stefan Bradl kon vanwege een armblessure niet deelnemen aan de race. Fabio Quartararo kreeg een tijdstraf van drie seconden vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Moto2 
De race zou oorspronkelijk over 25 ronden verreden worden, maar na zes ronden werd de race gestopt vanwege regenval. De race werd herstart over 10 ronden. Nicolò Bulega en Tetsuta Nagashima werden een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Moto3 
Tatsuki Suzuki kon vanwege een gebroken pols niet deelnemen aan de race. Jeremy Alcoba kreeg een tijdstraf van drie seconden vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Hiervoor werd Barry Baltus tevens een positie teruggezet.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Race 1 
Matteo Ferrari werd een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Race 2 
Alejandro Medina werd een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Hiervoor kreeg Niki Tuuli tevens drie seconden tijdstraf.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2020
Emilia-Romagna